El nombre Chris ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico.

 1982 - Tormenta tropical Chris.
 1988 - Tormenta tropical Chris. 
 1994 - Huracán Chris.
 2000' - Tormenta tropical Chris. 
 2006 - Tormenta tropical Chris. 
 2012 - Huracán Chris